Digital Theatre System, een digitaal systeem voor surround sound
 Data Transformation Services, een bewerkingsmiddel voor Microsoft SQL-databases
 DTS Ede, een voetbalclub uit Ede
 SV DTS, een voetbalclub uit Langedijk
 DTS (Doorwerth), een voormalig korfbalclub uit Doorwerth
 Discipelschap Training School, een training voor persoonlijke ontwikkeling en zending van Jeugd met een Opdracht